Asten kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Asten, Noord-Brabant,

Österrike 

 Asten (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Linz-Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar